Kokkola, plaats in Finland (Zweeds: Karleby)
 Karleby (Denemarken), plaats in Denemarken
 Karleby (parochie)